

Pessoas
James Garner
Jennifer Garner
John Nance Garner
Kelli Garner

Localidades

Garner (Arkansas)
Garner (Carolina do Norte)
Garner (Iowa)

Desambiguação